Muziek:
 Darkness (single van Eminem)
 Darkness (single van Leonard Cohen)
 The Darkness (band), een Engelse hardrockband
 Darkness and Hope, het vijfde album van de Portugese gothic metal-band Moonspell
 Darkness to light, het tweede en tevens laatste studioalbum van Sweet Smoke

Films:
 Darkness (1997), een Amerikaanse horrorfilm uit 1997
 Darkness (2002), een film uit 2002
 The Darkness (film), een Amerikaans horrorfilm uit 2016

Games:
 Darkness Within: In Pursuit of Loath Nolder, een horror-computerspel uit 2007
 The Darkness (computerspel), een videospel door Starbreeze Studios
 The Darkness II, het vervolg

Literatuur
 Darkness (Byron), een gedicht van Lord Byron
 The Darkness (comic), een Amerikaanse stripserie begonnen in 1996